

Cinema
 Pia – film turco del 2014 diretto da Erdal Rahmi Hanay

Geografia
 Pia – comune della Francia

Sigle
 Paperon Intelligence Agency – servizio segreto privato ideato da Paperon de' Paperoni

Astronomia
 614 Pia – asteroide

Codici 
 PIA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Greater Peoria di Peoria, Illinois (Stati Uniti d'America)
 PIA – codice vettore ICAO di Pakistan International Airlines
 PIA – codice identificativo del TACAN di Piacenza, radioassistenza per la navigazione aerea

Onomastica
 Pia – forma femminile del nome proprio Pio.
 Pia – Cognome italiano originario del Piemonte.

Sport 
 Piá – calciatore brasiliano

Tecnologia 
 Peripheral Interface Adapter – circuito integrato per interfaccia parallela

Altri progetti